Орешников — фамилия:

 Орешников, Александр Николаевич (род. 1973) — белорусский футболист.
 Орешников, Алексей Васильевич (1855—1933) — русский и советский нумизмат, член-корреспондент Академии наук СССР.
 Орешников, Борис Александрович (1938—2004) — советский футболист.
 Орешников, Виктор Михайлович (1904—1987) — советский живописец.
 Орешников, Владимир Михайлович (1924—2008) — участник ВОВ, кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Орешников, Роман Александрович (род. 1983) — российский спортсмен-бобслеист.

См. также 
 Владимир Антонович Орешников — фотограф, работник ателье «Современник», главный герой фильма «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова в исполнении Евгения Леонова.